Духов день — словосочетание, может означать:

 Духов день — христианский и народный праздник, отмечаемый по православному календарю на следующий день после Дня Святой Троицы.
 Духов день — советский художественный фильм, снятый в 1990 году на киностудии «Ленфильм»
 Духов день — книга Феликса Максимова, изданная в 2010 году издательством «Амфора» в белой серии проекта «Фрам»
 Духов день — название разных стихотворений, посвящённых христианскому празднику (см. выше). Стихотворения с таким названием есть у Вячеслава Иванова, Анны Ахматовой, Натальи Крандиевской-Толстой, Фёдора Сологуба и других авторов.

См. также 
 Духов